Дрипинг Спрингс има више значења:
 Дрипинг Спрингс (Аризона)
 Дрипинг Спрингс (Оклахома)
 Дрипинг Спрингс (Тексас)